Армальонес ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гвадалахара, в составе автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сеньорио-де-Молина. Занимает площадь 77,18 км². Население — 52 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Гвадалахары